Brnica (gmina Hrastnik)
 Brnica (gmina Žalec)